Armasjärvi kan avse:
Armasjärvi (by) - en ort i Hietaniemi socken i Övertorneå kommun, Norrbottens län
Armasjärvi (sjö) - en insjö vid orten Armasjärvi
 Armasjärvimyren – ett naturreservat i Övertorneå kommun
Armasjärviolyckan – en av de svåraste olyckor som drabbat det svenska försvaret i fredstid